O Buriti Shopping  será construído na edificação onde foi instalada a primeira fábrica de cerveja de Ribeirão Preto. Após o fechamento da Cervejaria Antarctica o local ficou fechado e sem nenhuma utilização comercial até setembro de 2015.

O complexo do grupo Buriti ficará em um prédio desativado da Avenida Jerônimo Gonçalves, na Vila Tibério, onde funcionou a Cervejaria Antarctica, fundada em 1911 e que ajudou a cidade a ficar conhecida como a “Capital do Chope”. Além de estabelecimentos comerciais, o complexo com 55 mil metros quadrados abrigará um hotel e um empreendimento imobiliário com apartamentos residenciais e salas comerciais, no total serão investidos aproximadamente R$ 300 milhões.

Começou o processo de demolição de parte da antiga Cervejaria Antarctica, localizada à avenida Jerônimo Gonçalves. Essa fase inicial tem previsão de conclusão em três meses, com término previsto para dezembro 2015. Para a demolição dos muros será colocada proteção na calçada. Após o término destes trabalhos, terá início a construção do Shopping Buriti Ribeirão Preto, com previsão de conclusão para o final de 2017.

Patrimônio Histórico Industrial 
Conforme aprovado pelo Conppac (Conselho de Preservação do Patrimônio Artístico e Cultural), serão preservados os seguintes espaços/edifícios da antiga fábrica da Cervejaria Antarctica:
 Edifício comercial de três pavimentos antes utilizado como escritório, localizado na margem do terreno, na rua Luiz da Cunha, que ocupa uma área de 270 m² e 12 metros de altura;
 Edificação onde eram feitos o beneficiamento de algodão e deposito de cereais, em uma área de 870 m² e 8 metros de altura;
 Caixa d´água (com 4 metros de diâmetro e cerca de 20 metros de altura) desativada, porém, terá sua volumetria e estrutura preservadas;
 Antigo Núcleo da Fábrica, com aproximadamente 10 metros de altura e cerca de 4 mil m²;
 Nas edificações, serão preservados elementos como volumetria das fachadas, incluindo caixilharias, esquadrias e comijas (faixa horizontal que se destaca da parede), entre outros.

Ligações Externas 

 
 

Shopping centers de São Paulo (estado)
Construções de Ribeirão Preto